Mainka ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Mainka-Jellinghaus (* 1936), deutsche Filmeditorin
 Carl Mainka (1874–1943), deutscher Geophysiker und Seismologe
 Hans Mainka (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Jan Mainka (* 1968), deutscher Journalist, Herausgeber der Budapester Zeitung
 Karl Mainka (1868–1938), deutscher Arbeiterdichter und Volksschriftsteller
 Katharina Mainka (* 1976), deutsches Fotomodell sowie Schönheitskönigin
 Matz Mainka (* 1959), deutscher Comiczeichner und -autor
 Patrick Mainka (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Romuald Mainka (* 1963), deutscher Schachmeister
 Siegmund Mainka (* 1968), deutscher Paralympics-Sieger im Segeln

Mainka steht für:
 Mainka Bau, ein deutsches Bauunternehmen